Buket Paya (Manyak Payed), een plaats in Indonesië
Buket Paya (Peudada), een plaats in Indonesië